Nordsee bezeichnet
 Nordsee, ein Randmeer des Atlantischen Ozeans im nordwestlichen Europa
 Nordsee Deutsche Hochseefischerei, eine deutsche Fischfangreederei
 Nordsee (Restaurantkette), eine Schnellrestaurantkette
 Nordsee (Schiffstyp), eine Serie von Frosttrawlern der Elbewerft Boizenburg
 Forschungsplattform Nordsee, eine deutsche Forschungsstation, die von 1974 bis 1993 nordwestlich von Helgoland positioniert war
 Nordsee (Schiff, 1895), ein kleiner Frachtdampfer, der im Oktober 1910 auf einer Reise von Schottland nach Schleswig-Holstein verschollen blieb
 Nordsee (Schiff, 1914), ein Tender der Reichs- und Kriegsmarine
 Nordsee (Schiff, 1977), einen Saugbagger des Wasser- und Schifffahrtsamtes Wilhelmshaven
 Nordsee-Zeitung, eine Tageszeitung in Bremerhaven
 Die Nordsee, eine Marketing-Gesellschaft

Siehe auch:
 Nordmeer
 Nordseereich, ein ehemaliges anglo-skandinavisches Königreich unter Knut dem Großen, bestehend aus England, Dänemark, Norwegen und Südschweden
 Xantener Nordsee, Baggersee am Rhein
 Noordzee
 Nordsøen
 North Sea